

Geografia
 Alesi – abitanti di Ala di Stura

Persone
 Fausto Russo Alesi – attore e regista teatrale italiano
 Francesco Alesi – presbitero, pittore e insegnante italiano
 Giuliano Alesi – pilota automobilistico francese
 Jean Alesi – ex pilota automobilistico e opinionista francese
 Massimo Alesi – politico italiano
 Pietro Alesi – Maresciallo Capo italiano